Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Roland Garros férfi egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki megvédte címét és tizenegyedik Roland Garros trófeáját szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–3, 6–2 arányban győzött az osztrák Dominic Thiem ellen.

A torna előtt a világranglista első helyére Roger Federer és Rafael Nadal volt esélyes. Mivel Federer az előző évhez hasonlóan idén is kihagyta a salakpályás szezont, így nem kellett pontokat védenie, ezért Nadal csak úgy tudta megtartani világelsőségét, hogy megnyerte a tornát.

Novak Đoković győzelme esetén dupla karrier Grand Slamet könyvelhetett volna el, de a negyeddöntőben vereséget szenvedett az esélytelenebbnek tartott olasz Marco Cecchinatótól.

A magyarok közül egyedül Fucsovics Márton indulhatott a főtornán, és élete eddigi legjobb eredményeként a 2. körbe jutott. Balázs Attila a selejtező 1. körében búcsúzni kényszerült.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
 A főtábla sorsolása
 A selejtező eredményei

F1